Kiene ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kiene (* 1977), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Bengt Kiene (* 1955), deutscher Schauspieler, Sänger, Kabarettist und Musikkabarettist
 Christoph Friedrich Kiene (1655–nach 1721), deutscher Lyriker
 Franz Anton Kiene (1777–1847), deutscher Orgelbauer
 Helmut Kiene (* 1952), deutscher Sportkletterer, Arzt, Wissenschaftler und Anthroposoph
 Henning Kiene (* 1959), deutscher Theologe
 Johannes Baptist von Kiene (1852–1919), deutscher Jurist und Politiker
 Josef Kiene (1895–1981), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Bayern und Landrat
 Maria Kiene (1889–1979), deutsche Kinderfürsorgerin
 Michael Kiene (* 1955), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Monique Kiene (* 1974), niederländische Tennisspielerin
 Siegfried Kiene (* 1933), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Werner Kiene (1923–2009), Politiker aus Bremerhaven (SPD) 

Siehe auch:
 Kiehne